

Кожухув — місто в Новосольському повіті Любуського воєводства
 Кожухув — гміна в Новосольському повіті Любуського воєводства
 Кожухув — село в гміні Беляни Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Кожухув — село в гміні Висьмежице Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Кожухув — село в гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства